Wolcker ist der Name einer Familie von Malern:

 Gabriel Wolcker (1717–nach 1760 und vor 1783)
 Johann Georg Wolcker der Jüngere (1700–1766)
 Johann Georg Wolcker der Ältere (* um 1670–1680; † um 1735)
 Johann Michael Wolcker (1702–1784)
 Matthias Wolcker (1704–1742)

Siehe auch: Wolker